Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2004 je bilo osemnajsto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo med 19. in 22. februarjem 2004 na Letalnici bratov Gorišek v Planici, Slovenija. Zlato medaljo je osvojil Roar Ljøkelsøy, srebrno Janne Ahonen, bronasto pa Tami Kiuru. Ob posamični tekmi je prvič potekala tudi ekipna, na kateri je zlato medaljo osvojila Norveška, srebrno Finska, bronasto pa Avstrija.

Rezultati

Posamična tekma

Ekipna tekma

Viri 
 Rezultati posamične tekme na fis-ski.com
 Rezultati ekipne tekme na fis-ski.com

2004
2004 v športu
Športne prireditve v Sloveniji
Planica
2004 v Sloveniji